

Леггетт — місто, штат Північна Кароліна
 Леггетт — переписна місцевість, штат Каліфорнія